Weemoedt: over gevallen sterren en dingen die voorbijgaan, boek
Weemoedt (televisieserie), gebaseerd op het boek